Konferencja moskiewska może się odnosić do:
 Konferencja moskiewska (1941)
 Konferencja moskiewska (1942)
 Konferencja moskiewska (1943)
 Konferencja moskiewska (1944)
 Konferenja moskiewska (czerwiec 1945)
 Konferencja moskiewska (grudzień 1945)